Die Japan Women’s Open Tennis 2014 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Osaka. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2014. Es fand zeitgleich mit den Turnieren in Linz und Tianjin vom 4. bis 12. Oktober 2014 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Japan Women’s Open Tennis 2014 fand vom 4. bis zum 6. Oktober 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Osaka